Fontaine-Notre-Dame (Aisne)
 Fontaine-Notre-Dame (Nord)